O National Heads-Up Poker Championship é um torneio de pôquer anual disputado nos Estados Unidos, e produzido pela NBC.

Estrutura 
O torneio consiste em partidas de "heads-up" em partidas eliminatórias, iniciando com 64 jogadores. O jogador que vencer seis partidas leva o título.

Edições

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Referências

Ligações externas 
 

Torneios de pôquer